Палмиљас има више значења:

 Палмиљас (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Палмиљас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Палмиљас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Палмиљас, Касас Грандес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Палмиљас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Палмиљас (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Палмиљас (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палмиљас (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Палмиљас (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Палмиљас (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палмиљас (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палмиљас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палмиљас (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Палмиљас (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Палмиљас (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Палмиљас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палмиљас (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Палмиљас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Палмиљас, Агилиљас (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Палмиљас (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Палмиљас, Ла Колумна (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Палмиљас (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Палмиљас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Палмиљас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Палмиљас (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палмиљас (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палмиљас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палмиљас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палмиљас (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Општина Палмиљас (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Палмиљас (Палмиљас, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Палмиљас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Палмиљас (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмиљас (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику